Suuri-Musta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suuri-Musta (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Suuri-Musta (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar